Das CIMB Singapore Masters 2009 fand vom 3. bis 8. August 2009 in Singapur statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und mit 53.500 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Gold 45.
 
Nicol David sicherte sich zum insgesamt dritten Mal in Folge den Titelgewinn bei dem Turnier. Nach Siegen über Samantha Terán, Laura Massaro und Alison Waters traf sie im Finale auf Natalie Grinham, die sie mit 11:9, 11:8 und 11:9 besiegte. Es war Davids 39. Karrieretitel auf der Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Per Wildcard erhielt Pamela Chua einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2009
WSA World Tour 2009/10